

Персоналії 
 Пол Аллман Сайпл (1908–1968) — відомий американський антарктичний дослідник

Топоніми 
 Берег Сайпла — узбережжя Антарктиди біля Шельфового льодовика Росса.
 Купол Сайпла — купол льоду (668 м) за 130 км на схід від берега Сайпла в Західній Антарктиді.
 Сайпл — вулкан в північно-західній частині острова Сіпле.
 Сайпл — острів біля західного узбережжя Антарктиди, північніше Землі Мері Берд.
 Сайпл — американська полярна антарктична станція: Сайпл I (1969-1979) та Сайпл II (1979-1988).
 Купол Сайпла — американська полярна антарктична станція.